Scott Karl Nicholls (ur. 16 maja 1978 w Ipswich) – brytyjski żużlowiec.

Kariera sportowa 
Jego największym sukcesem jest pięciokrotne zajęcie miejsca na podium turniejów z cyklu Grand Prix IMŚ w latach 2002–2007. Jako junior, w 1997 zdobył brązowy medal mistrzostw świata juniorów w czeskim Mšeno. Dwukrotnie stawał na podium Drużynowego Pucharu Świata z ekipą Wielkiej Brytanii (srebro w roku 2004 i brąz w 2006). Jest siedmiokrotnym Indywidualnym Mistrzem Wielkiej Brytanii.

Starty w Grand Prix (Indywidualnych mistrzostwach świata na żużlu)

Miejsca na podium

Punkty w poszczególnych zawodach Grand Prix

Kariera klubowa 
 Liga polska
 Start Gniezno (1998-1999)
 Unia Leszno (2000)
 WTS Wrocław (2001–2004)
 Unia Tarnów (2005–2006)
 Stal Rzeszów (2007–2008)
 WTS Wrocław (2009)
 Speedway Miszkolc (2010)
 Start Gniezno (2011–2012)
 GKM Grudziądz (2013)
 Stal Rzeszów (2014)
 Ostrovia Ostrów Wielkopolski (2015)
 Stal Rzeszów (2016)
 Wanda Kraków (2017)

Największe osiągnięcia 
 Indywidualne Mistrzostwa Świata (Grand Prix IMŚ)
 2003 – 7. miejsce
 Drużynowy Puchar Świata
 2004 – 2. miejsce
 2006 – 3. miejsce
 Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów (do lat 21)
 1997 – 3. miejsce
 Indywidualne Mistrzostwa Wielkiej Brytanii
 2002 – 1. miejsce
 2003 – 1. miejsce
 2005 – 1. miejsce
 2006 – 1. miejsce
 2007 – 3. miejsce
 2008 – 1. miejsce
 2010 – 2. miejsce
 Drużynowe Mistrzostwa Wielkiej Brytanii
 1998 – 1. miejsce
 1999 – 2. miejsce
 2005 – 1. miejsce
 2007 – 1. miejsce
 Indywidualne Mistrzostwa Wielkiej Brytanii Juniorów (do lat 21)
 1996 – 2. miejsce
 1997 – 3. miejsce
 1998 – 1. miejsce
 1999 – 1. miejsce
 Zlata Prilba
 2005 – 1. miejsce

Turniej o Koronę Bolesława Chrobrego – Pierwszego Króla Polski:
 2011 – 6. miejsce – 9 pkt

Zobacz też 
 Uczestnicy Grand Prix na żużlu
 Lista Brytyjczyków w polskiej lidze żużlowej
 Lista żużlowców Startu Gniezno

Bibliografia 
 Z kartek kalendarza: Scott Nicholls
 SPEEDWAY HISTORY INFO – HISTORIA ŻUŻLA | Scott Nicholls
 Scott Nicholls | Polish Speedway Database

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa 

Angielscy żużlowcy
Żużlowcy GKM Grudziądz
Żużlowcy Sparty Wrocław
Żużlowcy Stali Rzeszów
Żużlowcy Startu Gniezno
Żużlowcy Unii Leszno
Żużlowcy Unii Tarnów
Żużlowcy Ostrovii Ostrów Wielkopolski
Żużlowcy Wandy Kraków
Urodzeni w 1978
Ludzie urodzeni w Ipswich